Bon peut faire référence à :

Patronyme 

 Bon, une famille patricienne de Venise ;
 André Bon (né en 1946), un compositeur français ;
Céline Bon (née en 1983), anthropologue et paléogénéticienne française ;
  ;
 François-Xavier Bon, marquis de Saint-Hilaire (1678-1761), un président de la Cour des comptes de Montpellier ;
 Henri-Antoine Bon de Lignim (1777-1856), un général d'artillerie du  ;
 Laurent Bon (né en 1968), un rédacteur en chef d'émissions de télévision ;
 Léon van Bon (né en 1972), un cycliste néerlandais ;
 Louis André Bon (1758-1799), un général français pendant la Révolution ;
 Marcel Bon (1925-2014), un mycologue français dont l’abréviation botanique standard est Bon ;
  ;
 Naftali Bon (1945-2018), un athlète kényan.

Peuple 

 Bon (Abo, Abaw, Bo, Bankon, Nkon), un peuple aborigène de la vieille ethnie Indo-Koush qui s'est établi au Cameroun au début du

Toponyme 

 Bon, une commune du Burkina Faso ;
 Bøn, localité norvégienne ;
 Le cap Bon, la pointe nord-est de la Tunisie ;
 Saint-Bon, une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne ;
 Saint-Bon-Tarentaise, une commune française, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes ;
 rue Saint-Bon, une voie du  de Paris, en France.

Architecture 
Divers palais à Venise :
 le palais Zorzi Bon ;
 le palais Priuli Bon Clery ;
 le palais Bon Rezzonico (ou Ca'Rezzonico) ;
 le palais Priuli Bon.

Religion 
 Le Bön, une religion tibétaine
  ou simplement , voire Urabon, un festival bouddhiste japonais honorant les esprits des ancêtres

Sigle ou code 

BON peut faire référence à :
 base orthonormale, selon la liste des abréviations en mathématiques ;
  ;
 .

Variantes linguistiques

Voir aussi 
 Bonne, une commune de Haute-Savoie
 
 
 Liste de personnages historiques appelés le Bon